Sin City kan betrekking hebben op:

 Sin City (boekenserie), een serie beeldverhalen door Frank Miller
 Sin City (film), een film uit 2005, gebaseerd op de serie
 Sin City (pornofilmstudio), een Amerikaanse pornofilmstudio
 Sin City (song), een song uit 1969 van The Flying Burrito Brothers
 Sin City (The Flying Burrito Brothers), een livealbum uit 1976 van The Flying Burrito Brothers
 De bijnamen van de volgende steden vanuit de veronderstelling dat er ´zondige´ praktijken zouden plaatsvinden:
 Las Vegas, vanwege de gokindustrie
 Angeles, vanwege de seksindustrie